Peter Schultz ist der Name folgender Personen:
* Peter von Schultz (geb. Ernst-Henning von Schultz; 1926–2015), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Peter Schultz (Künstler) (* 1954), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Peter Schultz-Hagen (* 1953), deutscher Objekt- und Installationskünstler
 Peter C. Schultz (* 1942), US-amerikanischer Materialwissenschaftler
 Peter G. Schultz (* 1956), US-amerikanischer Chemiker
 Peter Heinrich Andreas Schultz (1797–1886), deutscher Maler, Zeichenlehrer und Restaurator, siehe Heinrich Schulz (Maler)

Siehe auch:
 Peter Schulz
 Peter Schulze
 Peter Schultze